William Morgan může být:

 William Morgan (překladatel) (1545–1960) – velšský překladatel
 William G. Morgan (1870–1942) – vynálezce volejbalu
 William Morgan (režisér) (1899–1964) – anglický režisér
 William Morgan (architekt) – americký architekt
 William Morgan (matematik) (1750–1833) – velšský lékař, fyzik, a statistik
 William Wilson Morgan (1906–1994), americký astronom